Међузонски турнир 1952 као једна од етапа циклуса 1951-1954 у борби за првака света у шаху одигран је у Салтсјобадену, предграђу Стокхолма, Шведска, од 14 септембра до 21 октобра 1952 г. Турнир је почео са 22 играча, а након другог кола Хулио Болбоћан због болести напустио турнир.

За учествовање на турниру пласирали су се најбољи са зонских турнира и то са турнира 1. , 2. и 4. зоне по 5 играча, са турнира 5. и 8. зоне по 2 играча и са турнира 3. , 6. , 7. и 9. зоне по један играч. Накнадно је прикључен турниру Херман Пилник (уместо закаснелог представника САД) и Гидеон Шталберг (уместо покојног Џона Фолтиса).

Првих пет пласирних су се кандидовали за учешће на Турнир кандидата 1953 год. Накнадном одлуком ФИДЕ прва осморица су стекла право на учешће на турниру кандидата.

Резултат

Литература 
 Межзональный шахматный турнир в Стокгольме 1952 года : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1954. 303 стр.
 Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — стр. 72. — 100 000 экз. —

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Салтсјобаден, 1952

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шведској
Шах у 1952.